Kicker – il pannello principale dell'ambiente desktop KDE
 kicker – periodico sportivo tedesco
 Kicker – videogioco picchiaduro a scorrimento prodotto dalla Konami nel 1985
 Kicker – ruolo del football americano
 Kicher – album di Zella Day del 2015